

Referințe

Legături externe
TEZAURE MONETARE ROMANE DESCOPERITE ÎN JUDETUL ARGES 
Roman castra from Romania - Google Maps  / Earth

Vezi și 
Castrul roman de la Săpata de Jos (1)
Listă de castre romane din România

Castre romane din România
Dacia romană